Виборна () — село и одноимённая община в районе Кежмарок Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1289 года.

География 
Село расположено в западной части края, на южных склонах горного массива Спишска-Магура, к северу от реки Бьелы, при автодороге . Абсолютная высота — 700 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 10,54 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Виборны составляла 1074 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии